Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Марія Кириленко виграла титул, у фіналі перемігши Марію Коритцеву з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ф Пенетта
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Т Ієр
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03={{nowrap| А Аманмурадова}}
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2= 
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Е Галловіц
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=r
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Н Кедевей
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= К Іванова| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Н Уберой
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= М Кириленко| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Ю Чжань| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= К Шрофф
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Я Ґайдошова| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ю Федосова
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Родіонова| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Г Шромова
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М Домаховська
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Д Гантухова| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Ф Пенетта| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= К Іванова
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= М Кириленко| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Ю Чжань| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Я Ґайдошова
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Родіонова
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Д Гантухова| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= Ф Пенетта
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= М Кириленко| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= Ю Чжань
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Д Гантухова| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= М Кириленко| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Д Гантухова
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=1
}}

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Монік Адамчак  Санді Гумуля'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main and Qualifying Draw 

Тур WTA 2007
2007